Sierra de Segura puede referirse a:

 Sierra de Segura o del Segura, sistema montañoso que, integrado en los Sistemas Prebéticos, está situado entre las provincias españolas de Murcia, Albacete y Jaén. Algunas entidades administrativas de la zona han tomado el nombre de la sierra:
 la comarca de Sierra de Segura, en la provincia de Jaén;
 la Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Segura, en la provincia de Albacete;
 el Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa; o
 la denominación de origen protegida de aceite de oliva Sierra de Segura (aceite).